Parameshvara steht für:

 die indische Bezeichnung Höchster Gott, siehe Ishvara
 Parameshvara (Mathematiker) (~1370–1460), indischer Mathematiker, Astrologe und Astronom